Newtown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newtown Township (Illinois)
 Newtown Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Newton Township